Wahlkreis Hochtaunus steht für folgende Landtagswahlkreise in Hessen:

 Wahlkreis Hochtaunus I
 Wahlkreis Hochtaunus II